Avarese é um compositor, cantor e clarinetista de música popular brasileira.

Obras 
 300 mulé
 Para matar saudade
 Vai-da-valsa (c/ Haroldo Barbosa)
 Vem devagarzinho (c/ Luiz Soto)
 Záquia Jorge, vedete do subúrbio, estrela de Madureira

Naturais do Recife
Cantores de Pernambuco
Compositores de Pernambuco